Шевченко () — село, относится к Николаевскому району Одесской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 39 человек. Почтовый индекс — 67051. Телефонный код — 8-04857. Занимает площадь 0,68 км². Код КОАТУУ — 5123583403.

Местный совет 
67051, Одесская обл., Николаевский р-н, с. Петровка, ул. Мира, 57

Ссылки 
 Шевченко на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Николаевского района (Одесская область)
Объекты, названные в честь Тараса Шевченко